Aufenthaltsstatus steht für:

 Aufenthaltsstatus (Deutschland)
 Aufenthaltsstatus (Österreich)
 Aufenthaltsstatus (Schweiz)